Die Saison 2002/03 der Handball-Regionalliga Mitte war die dritte Spielzeit, welche der „Südwestdeutsche Handballverband“ (SWHV) organisierte und als dritthöchste Spielklasse im deutschen Ligensystem geführt wurde.

Saisonverlauf 
Meister wurde das Team des HSC Landwehrhagen, der damit auch für die 2. Bundesliga aufstiegsberechtigt war. Die Absteiger in die Landesverbände waren die TG 1860 Münden, HSG Wolfen 2000, HC Einheit Plauen und der HC Cottbus.

Regionalliga Mitte 

 Der TV Jahn Duderstadt und der MTV Braunschweig wechselten in die Regionalliga Nord.
 Der Zweitligaabsteiger USV Cottbus und der HC Cottbus schlossen sich zum LHC Cottbus zusammen.

Siehe auch 
 Handball-Regionalliga

Weblinks 
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Regionalliga Mitte 2002/03 bei Bundesliga Info.de Archiv Regionalliga Mitte

2002/03
Handballsaison 2002/03